Mantis (geslacht), een geslacht van bidsprinkhanen 
Mantis (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
Rougarou (achtbaan), een achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Cedar Point die tot 2014 Mantis heette